Препуштовец се односи на:
 Препуштовец (Будиншчина)
 Препуштовец (Сесвете)